Fasting ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Fasting (1746–1791), norwegischer Redakteur, Autor und Kritiker
 Ludvig Fasting (1789–1863), dänischer Lehrer und Inspektor von Grönland